Rheintaler kann folgendes bedeuten:
 Rheintaler, die Bewohner des Alpenrheintals
 Rheintaler (Medaille), eine Medaille (kein Zahlungsmittel), die man käuflich erwerben kann

Rheintaler im Namen haben folgende Objekte:
 Rheintaler Binnenkanal, ein künstlich angelegtes Binnengewässer im St. Galler Rheintal
 Rheintaler Binnenkanalwerke, drei baugleiche Laufkraftwerke der St. Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG im St. Galler Rheintal
 Rheintaler Ribelmais (AOC) ist eine traditionelle Rheintaler Maissorte mit eingetragener Ursprungsbezeichnung
 Rheintaler Ribel ist eine Speise die aus Rheintaler Ribelmais zubereitet wird
 Rheintaler Maisbier ist ein von der Sonnenbräu zum 100-jährigen Bestehens eingeführtes Culinarium-Bier
 Rheintaler Bote, eine regionale Wochenzeitung für das St. Galler Rheintal
 Der Rheintaler ist eine Schweizerische Tageszeitung, des St. Galler Tagblatt Verbundes, im St. Galler Rheintal

Siehe auch:
 Reinthaler
 Rheintal